Parran ist der Familienname folgender Personen:

 J. D. Parran, US-amerikanischer Jazzmusiker, Lehrer und Komponist

Parran bezeichnet als Ortsname:

 Parran (Maryland), Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Paran